Адольф Вильгельмович фон Шак (1828—1897) — генерал-лейтенант, командир 8-го армейского корпуса.

Биография 

Адольф Вильгельмович фон Шак родился 27 ноября 1828 года, происходил из прусских дворян. Образование получил в Берлинском кадетском корпусе, по окончании которого служил в прусских войсках. В 1848—1849 годах был командирован в австрийскую армию и принимал участие в военных действиях против венгров.

10 октября 1854 года вступил в русскую службу подпоручиком в Кабардинский егерский полк, в рядах которого во время Восточной войны сражался с турками и затем с горцами на Кавказе. За боевые отличия был 3 января 1856 года произведён в поручики и 27 октября 1862 года в штабс-капитаны и награждён орденами св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1859), св. Анны 3-й степени (1864) и св. Станислава 2-й степени (1864).

В 1864 году А. В. Шак был переведён в лейб-гвардии Преображенский полк, где был назначен командиром роты; 8 ноября 1866 года получил чин капитана.

Произведённый 14 апреля 1868 года в полковники, Шак вернулся на Кавказ, где 1 ноября 1869 года был назначен командиром 74-го пехотного Ставропольского полка, в 1872 году награждён орденом св. Анны 2-й степени. Во главе этого полка он в 1877 году выступил против турок и 27 октября был награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость», украшенной алмазами, и вслед за тем получил орден св. Георгия 4-й степени

Произведённый 28 июля 1877 года в генерал-майоры (со старшинством от 17 апреля того же года) Шак был назначен командиром 2-й бригады Кавказской гренадерской дивизии. 19 апреля 1878 года он был удостоен ордена св. Георгия 3-й степени (№ 569 по кавалерским спискам). В рескрипте было сказано:

В 1879 году он был награждён орденом св. Станислава 1-й степени с мечами.

2 сентября 1882 года Шак был назначен командиром 2-й бригады 19-й пехотной дивизии и тогда же получил орден св. Анны 1-й степени. С 20 декабря 1884 года он командовал 39-й пехотной дивизией, 30 августа 1886 года произведён в генерал-лейтенанты, 17 июля 1893 года получил в командование 8-й армейский корпус. Среди прочих наград Шак имел ордена св. Владимира 2-й степени (1889 год) и Белого орла (1895 год), прусский орден Короны 3-й степени (1866) и 2-й степени с мечами и звездой (1878). Скончался 22 августа 1897 года в Одессе.

Жена — Софья Николаевна Огарёва (21.08.1842—28.10.1870), дочь  генерала Н. А. Огарёва и фрейлина двора (19.04.1864).

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1 сентября 1896 года. — СПб., 1896
 
 Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник. — М., 2004
 Гизетти А. Л. Сборник сведений о георгиевских кавалерах и боевых знаках отличий кавказских войск. Тифлис, 1901 на сайте Руниверс
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. М., 2007

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Крымской войны
Участники Кавказской войны
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры ордена Короны 3-го класса (Пруссия)
Кавалеры ордена Короны 2-го класса (Пруссия)